Puppy (hond), een jonge hond
 Puppy (Koons), een kunstwerk van Jeff Koons
 Puppie (Smurfen), de hond van de Smurfen
 Puppy Linux, een Linuxdistributie
 Skinny Puppy, een Canadese band
 Bubble Puppy, een Amerikaanse band
 The Puppy Episode, een dubbele aflevering van de televisieserie Ellen

Zie ook 
 Pup